

Persone 
 Anna Bilotti – politica e avvocata italiana
 Sara Bilotti – scrittrice italiana
 Lorenzo Bilotti –  bobbista e velocista italiano
 Paolo Emilio Bilotti – educatore, storico e archivista italiano
 Thomas Bilotti – mafioso statunitense di origini italiane

Altro 
 Museo Carlo Bilotti, museo di Roma che si trova a Villa Borghese